Patrick Dwyer (1977) olimpiai ezüstérmes ausztrál atléta, futó
 Patrick Dwyer (1983) amerikai válogatott jégkorongozó